Canopus (ster), helderste ster van het sterrenbeeld Kiel
Canopus (Egypte), Oud-Egyptische plaats in de Nijldelta
Canopus (mythologie), stuurman van Menelaos
Canope, of Canopische vaas: diende in het oude Egypte bij de mummificatie voor de organen
Decreet van Canopus, decreet uit het oude Egypte in hiërogliefen, Demotisch en Grieks
Arrest m.s. Canopus